Hua är en kinesisk stavelse och syftar på:

 Hua (växter) – ett tvåhjärtbladig växtsläkte

Geografi

Kina 

 Huazhou (ort), Guangdong, 
 Hua, Anyang – ett härad i Henan-provinsen
 Hua, Weinan – ett härad i Shaanxi-provinsen
  Hua – ett härad i Guangdong-provinsen, numera känt som ett distrikt i Guangzhou, se Huadu

WP:Projekt Kina